Estação Ciudad Universitaria (Metro de Madrid) — Espanha
 Estação Ciudad Universitaria (Metrô de Caracas) — Venezuela

Desambiguações de estações